Abbazia di Santa Giustina a Padova, più nota come Basilica di Santa Giustina
 Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio